Хенријета Марија од Француске (, ) је била краљица Шкотске, Енглеске и Ирске.

Рођена је 16. новембра 1609, у Паризу, као најмлађа ћерка Анрија IV и Марије Медичи. Кад је имала око шест месеца, убијен јој је отац а мајка јој је 1617, протерана с двора. У Кентерберију, се 13. јуна 1625, удала за Чарлса I. Међутим, овај брак није био нешто успешан, али након смрти супруговог пријатеља Џорџа Вилијерса, се брачни однос побољшао. Побегла је са синовима у Француску, јула 1644.

Тамо је живела у Паризу. Међутим, 1660. се вратила у Енглеску, где је живела као краљица мајка до 1665, када се поново вратила у Француску. Умрла је 10. септембра 1669, у Коломбу a сахрањена је у базилици Сен Дени.

Породично стабло

Спољашње везе 

 Хенријета Марија од Француске 

Рођени 1609.
Умрли 1669.
Енглеске краљице
Династија Бурбон
Парижани